Il singolare del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gustavo Giussani che ha battuto in finale Gabriel Markus 4-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 Chris Garner (quarti di finale)
 Lawson Duncan (primo turno)
 Pablo Arraya (primo turno)

 José Daher (quarti di finale)
 Mario Tabares (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Gabriel Markus (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1991